El término Troitski  puede referirse a:

Personalidades 

Alekséi Troitski (1866-1942), ajedrecista ruso.

Localidades 

Troitski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Troitski (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Troitski (Belgorod), localidad del óblast de Belgorod, en Rusia.
Troitski (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Troitski (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Troitski (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Troitski (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Troitski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Troitski (Morózovsk, Rostov), localidad del raión de Morózovsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Troitski (Orlovski, Rostov), localidad del raión de Orlovski del óblast de Rostov, en Rusia.
Troitski (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Troitski (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Troitski (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Troitski (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.